Уејапан има више значења:

 Уејапан, Сан Андрес Уејапан (Тетела дел Волкан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Општина Уејапан (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Уејапан (Уејапан, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Уејапан (Закатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Уејапан (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Уејапан (Исхуатлан дел Суресте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику